Рассамухино — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 6 км к западу от села Карамышево и в 25 км к востоку от центра города Пскова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 15 человек.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района